Дік Тернстрем (,  20 січня 1975, Сундбіберг) — колишній шведський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду Швеції.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав на батьківщині 1992 року виступами за команду АІК.

1994 року був обраний на драфті НХЛ під 272-м загальним номером командою «Нью-Йорк Айлендерс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 22 роки, захищав кольори команд «Нью-Йорк Айлендерс», «Піттсбург Пінгвінс», «Едмонтон Ойлерс», «Колумбус Блю-Джекетс» та АІК.

Загалом провів 323 матчі в НХЛ, включаючи 17 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за національну збірну Швеції.

Нагороди та досягнення 
 Чемпіон Європи серед юніорів 1993 року.
 Срібний медаліст чемпіонату світу серед молоді 1994 року.
 Бронзовий медаліст чемпіонату світу серед молоді 1995 року.
 Срібний медаліст чемпіонату світу 2003 року.
 Увійшов до числа найкращих гравців чемпіонату світу 2004 року та срібний медаліст цього чемпіонату.
 Бронзовий медаліст чемпіонату світу 2009 року.

Статистика

Посилання 
 
 

Шведські хокеїсти
Гравці збірної Швеції з хокею
Хокеїсти «Нью-Йорк Айлендерс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти «Колумбус Блю-Джекетс»
Хокеїсти АІКа
Хокеїсти «Лугано»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Нью-Йорк Айлендерс»